Пиноль, пиноле () — напиток, распространённый в Латинской Америке.

Готовится из кукурузной муки с сахаром и корицей. Его родиной является мексиканский штат Чьяпас, где на языке майя «пинолли» означает кукурузную муку. Пиноль местные индейцы готовили еще до прихода испанцев.

Этот напиток популярен в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Эквадоре и Колумбии. Некоторые варианты пиноля приготовляются из молотых семян чиа.

В Никарагуа в пиноль добавляют какао, гвоздику, перец. Его подают в красивых резных чашах-хикарах из скорлупы плодов калебасового дерева.

В Гватемале пиноль употребляют в двух видах: как суп (recado) или как напиток (atol). Его пьют как холодным, так и горячим, а также подают к куриным или говяжьим бульонам, к салатам, к рису и другим блюдам в качестве своеобразного соуса.

Ссылки 
Семь национальных напитков из штата Чьяпас
Национальная кухня Никарагуа
Гватемала: Блюдо "пиноль" признано историческим и культурным наследием страны
Напитки
Мексиканские напитки
Гватемальская кухня
Никарагуанская кухня
Эквадорская кухня
Колумбийская кухня
Майя
Блюда из кукурузы